Die Bank of the West Classic 2007 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Stanford. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 2007. Das Turnier fand vom 23. bis 29. Juli 2007 statt.

Im Einzel gewann Anna Tschakwetadse gegen Sania Mirza mit 6:3 und 6:2. Im Doppel gewann die Paarung Sania Mirza / Shahar Peer mit 6:4 und 7:65 gegen Wiktoryja Asaranka / Anna Tschakwetadse.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2007
Tennisturnier in Stanford (Kalifornien)